PRR5-ARHGAP8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 643 амінокислот, а молекулярна маса — 72 811.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки